Ruchomy zamek Hauru (powieść)
 Ruchomy zamek Hauru (film)